В этой статье представлен список известных людей, умерших в 906 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 906 году

Январь 
 22 января —  — императрица-консорт Китая (888—904), жена императора Чжао-цзуна, казнена
 27 января —  — канцлер Китая, казнён.

Февраль 
 2 февраля — Конрад Старший — граф в Верхнем Лангау (до 886—906), граф в Гессенгау (до 897—906), граф в Гоцфельдгау (до 903—906), граф в Веттерау (905—906). граф в Вормсгау (906), герцог Тюрингии (892—893), первый герцог Франконии; погиб в бою
 26 февраля —  — архиепископ Милана (899—906)

Апрель 
 12 апреля — Бальдрам — епископ Страсбурга (888—906)

Май 
 18 мая — Вальдо — епископ Фрайзинга (883—906)

Сентябрь 
 9 сентября —  — глава дома франконских Бабенбергов (Поппонидов); казнён

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Акфред I — граф Каркассона и Разеса (879—906)
 Вэй-Цзэ — 14-й ван корейского государства Бохай (893—906)
  — святой римско-католической церкви, убит сарацинами
  — епископ Овьедо (892/99—906)
  — военный губернатор Китая
 Матфрид — архиепископ Экс-ан-Прованса (886—906)
 Моймир II — славянский князь, сын Святополка, последний правитель Моравской державы (894—906): поиб в бою с венграми
 Мутарриф Бану Каси — мусульманскиа правитель Толедо из рода Бану Каси; казнён восставшими горожанами.
 Поппо II — маркграф Сорбской марки и герцог Тюрингии (880—892), граф в Фолькфельде (878/880—906), граф в Нордгау (903—906) из династии Поппонидов
 Святополк II — правитель Нитранского княжества (894—899): погиб в бою с венграми
  — ферганский тюрок, служивший наместником египетского халифа Му`тасима в Дамаске и Тивериаде, отец основателя династии ихшидидов Мухаммеда ибн Тугаджа
 Фортун Гарсес — король Памплоны (882—905), последний представитель династии Ариста на престоле Наварры.
  — епископ Турина (901—906)

906